

Persone 
 Jean-Baptiste Nompère de Champagny (1756-1834) – politico francese

Geografia

Francia 
 Champagny – comune nel dipartimento della Côte-d'Or (Borgogna-Franca Contea)
 Champagny – ex comune ora frazione di Chaux-Champagny, comune nel dipartimento del Giura (Borgogna-Franca Contea)
 Champagny-en-Vanoise – comune nel dipartimento della Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Champagny-sous-Uxelles – comune nel dipartimento della Saona e Loira (Borgogna-Franca Contea)
 Chaux-Champagny – comune nel dipartimento del Giura (Borgogna-Franca Contea)

Svizzera 
 Champagny – nome francese di Gempenach, comune nel distretto di Lac (Canton Friburgo)